Deverell est un patronyme porté notamment par :

 Billy Deverell (1937-1981),  trafiquant de drogue américain, membre du Gang de Wonderland ;
 Colville Deverell (1907-1995), joueur irlandais de cricket devenu administrateur colonial ;
 Cyril Deverell (1874-1947), Field Marshal britannique ;
 Walter Deverell (1827-1854), artiste-peintre anglais ;
 William Deverell (1937-), écrivain et avocat canadien, auteur de roman policier et de roman judiciaire.

Homonymie de patronyme